Fichtenau ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Fichtenau eine Gemeinde in Baden-Württemberg
 Fichtenau (Schöneiche bei Berlin), ein Ortsteil der Gemeinde Schöneiche bei Berlin
in Polen
 Gostomko, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Fichtenau im Landkreis Berent (Westpr.), Danzig-Westpreußen); siehe Lipusz
 Marcelewo, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern (ehemals Fichtenau im Landkreis Bromberg, Danzig-Westpreußen); siehe  Dobrcz

Fichtenau ist der Name folgender Personen:
 Heinrich Fichtenau (1912–2000), österreichischer Historiker und Diplomatiker